I XXXIV Campionati europei di ginnastica artistica femminile sono stati la 34ª edizione dei Campionati europei di ginnastica artistica, riservata alla categoria femminile. Si sono disputati dall'11 al 14 agosto 2022 a Monaco di Baviera, in Germania.

Fanno parte dei Campionati europei 2022.

Programma

Medagliere

Podi

Senior

Finale a squadre

Concorso individuale 
Quest'anno, eccezionalmente, è stato assegnato il titolo all-around durante il turno di qualificazione.

Volteggio

Parallele asimmetriche

Trave

Corpo libero

Junior

Finale a squadre

Concorso individuale 

Il titolo di campionessa europea juniores è stato assegnato in concomitanza alla finale a squadre che si è svolta il 12 agosto.

Volteggio

Parallele asimmetriche

Trave

Corpo libero

Note

Altri progetti 

34
Ginnastica artistica